Мольбек, Кристиан (1783—1857) — датский историк, филолог, географ, театральный деятель, литературовед и писатель, профессор.
 Мольбек, Кристиан Кнуд Фредерик (; 1821—1888) — датский поэт и публицист.
 Мольбек, Олуф Кристиан (Oluf Christian Molbech; 1860—1927) — датский писатель.

Примечания